Квота Друпа — величина, используемая для определения минимального числа голосов, достаточных для избрания депутата в многомандатном округе (при условии, что избирателям разрешается подача одного голоса «за»; или же возможно использование и при ранжировании кандидатов в системе единого передаваемого голоса STV).

Формула 
 .

Эту квоту оптимально использовать в системе STV.

Сравнение с квотой Хэйра 

Первоначально естественной казалась квота Хэйра =(число голосов)/(число мандатов). Однако легко доказуемо, что эта квота часто заведомо избыточна, например, при 19 избирателях и 3 мандатах достаточна квота=5, тогда как квота Хэйра =6 (притом при 16 избирателях квота Хэйра может даже вести к не избранию явно проходных по Друпу 2-х кандидатов).
Согласно Друпу можно доказать, что минимально допустимая квота, которая может использоваться для избрания должна быть строго больше частного =(число голосов)/(число мандатов+1).

Примечания 

Системы выборов